Тандро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 125 км на південний схід від Орлеана, 34 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тандрон на сайті французького Національного інституту географії
 Тандрон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тандрон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тандрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тандрон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер